Bruno André de Souza - político brasileiro
 Bruno Fernandes de Souza – futebolista brasileiro que atua como goleiro
 Bruno Bezerra de Menezes Souza – handebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos